Вайдгофен-ан-дер-Тайя (округ) — округ Австрійської федеральної землі Нижня Австрія.
 Тайя (Австрія) () — ярмаркова комуна () в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.
 Вайдгофен-ан-дер-Тайя-Ланд (нім. Waidhofen an der Thaya-Land) — громада () в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.
 Пфаффеншлаг-бай-Вайдгофен-ан-дер-Тайя () — громада () в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.
 Карльштайн-ан-дер-Тайя () — ярмаркова комуна () в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.
 Вальдкірхен-ан-дер-Тайя () — ярмаркова комуна () в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.